Mørch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Andreas Lowson Mørch
 Axel Møller Mørch